Kryopigí kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Kryopigí (ort i Grekland, Thessalien), Nomós Kardhítsas, 
 Kryopigí (ort i Grekland, Epirus), Nomós Prevézis, 
 Kryopigí (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Chalkidike, 

Robotskapade Greklandförgreningar